Stanisław Krzemiński (ur. 1947) – polski producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz i pisarz
 Stanisław Krzemiński (ur. 1932, zm. 2015) – polski energetyk, prof. dr. hab. Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Krzemiński (ur. 1839, zm. 1912) – członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, historyk, krytyk literacki, publicysta, wolnomularz